Pyli (gemeente), gemeente in de Griekse regio Thessalië
 Pyli (Pyli), plaats in de Griekse gemeente Pyli
 Pyli (Kos), plaats op het Griekse eiland Kos